5256 Farquhar – asteroide della fascia principale

Persone 

 Arthur Farquhar – ufficiale scozzese
 George Farquhar – drammaturgo irlandese
 Horace Farquhar, I conte Farquhar – politico inglese
 John Farquhar Fulton – neurofisiologo e biografo statunitense
 Marion Jones Farquhar – tennista statunitense
 Norman von Heldreich Farquhar –  ammiraglio statunitense
 Regan J Farquhar – rapper statunitense
 Simon Farquhar – scrittore e drammaturgo scozzese